Димана (Добрич, 7. јул 1984) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Димитричке Костове.

Дискографија

Албуми 
 -{Хиляда градуса любов}- (2006)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1984.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи